Storkåtatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storkåtatjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (7,69 ha)
Storkåtatjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (8,55 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn